Éric Gautier peut désigner :
 Éric Gautier (1948-2017), un homme politique français ;
 Éric Gautier (1961-), un chef-opérateur français.